Sofer – azienda italiana
 Sofer – figura dell'ebraismo